Pamba steht für:
 Pamba (Fluss), einen Fluss im südindischen Bundesstaat Kerala
 Pambai, auch Pamba, eine südindische Zylindertrommel
 Pamba (König), einen König der Hattier Ende 2. Jahrtausend v. Chr.
 Pamba (Gattung), eine Schmetterlingsgattung

PAMBA steht als Abkürzung für:
 para-Aminomethylbenzoesäure

PAMBA